Hill Top ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Hill Top (Alabama)
 Hill Top (Illinois)
 Hill Top (Kentucky)
 Hill Top (Maryland)
 Hill Top (Missouri)
 Hill Top (Utah)
 Hill Top (West Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Hill Top (Stanley), County Durham, England
 Hill Top (Teesdale), County Durham, England

in Australien:
 Hill Top (New South Wales)